Ignacy Wodziński (zm. 1782) – podczaszy kruszwicki, łowczy kruszwicki
 Ignacy Wodziński (1745–1815) – generał lejtnant